Trottier ist der Familienname folgender Personen:

André Trottier (* 1901; Todesdatum und -ort unbekannt), kanadischer Sänger (Bass)
Bryan Trottier (* 1956), kanadisch-US-amerikanischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
Dave Trottier (1906–1956), kanadischer Eishockeyspieler